Футбольная лига в сезоне 1995-96 — 98-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал Сандерленд, Второго — Суиндон Таун, а Третьего — Престон Норт Энд.

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион

Плей-офф

Второй дивизион

Плей-офф

Третий дивизион

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига 1995/96 на RSSSF.com

1995
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1995 году
Спорт в Великобритании в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996